Die VI. Panamerikanischen Spiele wurden vom 30. Juli bis 17. August 1971 in der kolumbianischen Stadt Cali ausgetragen. Die Stadt hatte den Zuschlag während der Sitzung der PSO am Rand der Spiele des Jahres 1967 erhalten. Die Kandidatur setzte sich knapp gegen die aus Champ (Missouri) durch.

An den Spielen nahmen 2.935 Sportler aus 32 Nationen teil. Zentrale Wettkampfstätte war das Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Während der Panamerikanischen Spiele wurden Wettbewerbe in 17 Sportarten veranstaltet. Erfolgreichste Nation wurden die Vereinigten Staaten mit insgesamt 218 Medaillen. Während des Dreisprungwettbewerbes stellte der Kubaner Pedro Pérez mit 17,40 Metern einen neuen Weltrekord auf.

Medaillenspiegel 
Erfolgreichste Nation wurden die Vereinigten Staaten.

Ergebnisse 

 Panamerikanische Spiele 1971/Boxen
 Panamerikanische Spiele 1971/Fußball
 Panamerikanische Spiele 1971/Leichtathletik

Weblinks 

 VI Jogos Pan-Americanos - Cali 1971 in Quadro De Medalhas (portugiesisch)

 
1971
Multisportveranstaltung 1971